Luigi Greco – ingegnere italiano
Luigi Greco Cassia – politico italiano